Ша́пчицы () — деревня в составе Мостокского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Константиновка, Фойно, Агеевка, Сосны.

Население 
 1999 год — 84 человека
 2010 год — 52 человека

См. также 
Мостокский сельсовет
Могилёвский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Могилёвского района